Giuseppe Albini peut désigner :
 Giuseppe Albini (1780-1859), contre-amiral et homme politique italien ;
 Giuseppe Albini (1827-1911), médecin physiologiste italien ;   
  (1863-1933), philologue, latiniste et homme politique italien.